Schidlof ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Schidlof (1923–2009), jüdischer Flüchtling aus Wien
 Leo Schidlof (1886–1966), österreichischer Kunsthändler, Kunstexperte und Sammler
 Peter Schidlof (1922–1987), österreichisch-britischer Musiker, Bratscher des Amadeus-Quartetts